Bum steht für:
 Bum (Fluss), Fluss in Sierra Leone
 Bum (Sprache), bantoide Sprache in Kamerun
 Gazete Bum, türkischsprachige Zeitschrift in Österreich
 Bum (Zeitschrift), Zeitschrift in Österreich in serbokroatischer Sprache

BUM steht für:
 Artillerierechner Typ BUM, elektronisches Feuerleitrechengerät der Bundeswehr

bum steht für:
 Bulu (Bantusprache) (ISO-639-3-Code), Verkehrssprache der Bulu im Kamerun

Bum ist der Name von:
 Anton Bum (1856–1925), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Bum Bum
 La Bum
 Bumm

Abkürzung